Invasion (2001) — PPV-шоу, производства американского рестлинг-промоушна World Wrestling Federation (WWF, ныне WWE). Шоу прошло 22 июля 2001 года в «Ганд-арена» в Кливленде, Огайо, США.

Изначально планировалось, что это событие станет четвертым шоу Fully Loaded, так как оно рекламировалось на мероприятии King of the Ring, которое непосредственно предшествовало Invasion, но решение о замене Fully Loaded было принято в мае. Invasion стало первым PPV-шоу, на котором была показана продолжающаяся сюжетная линия «Вторжения», в которой рестлеры WWF сражались с «Коалицией», объединенной силой рестлеров из World Championship Wrestling (WCW) и Extreme Championship Wrestling (ECW), позже известной как «Альянс». В мероприятии участвовали рестлеры WWF, которым противостояли рестлеры WCW и ECW.

Главное событие, названное «Вступительная драка», представляло собой командный матч пять на пять между командами WWF и WCW/ECW. Другим главным матчем был одиночный поединок за титул хардкорного чемпиона WWF между Робом Ван Дамом и Джеффом Харди. Это событие, собравшее 770 000 зрителей, стало самым кассовым платной трансляцией в истории WWE, не связанной с WrestleMania.

Результаты

Примечания 

Шоу WWE
События 22 июня
Спортивные соревнования в Кливленде